El Sheraton Hotel Mendoza es la torre más alta de la ciudad de Mendoza.

Referencias

Enlaces externos 
 

Arquitectura moderna en Argentina
Edificios y estructuras de la ciudad de Mendoza
Starwood Hotels & Resorts Worldwide